Шпилівська сільська рада — Київська область, Іванківський район
 Шпилівська сільська рада — Сумська область, Сумський район